«Dare (La La La)» — третий сингл колумбийской певицы Шакиры из её десятого одноимённого студийного альбома Shakira (2014), выпущенный 28 марта 2014 года на итальянском радио.

Переработанная версия песни под названием «La La La (Brazil 2014)» была выпущена 27 мая как вторая музыкальная тема для Чемпионата мира по футболу 2014. Песня содержит новый текст и в её записи принял участие бразильский музыкант Карлиньос Браун. Музыкальные критики похвалили данную версию, а также песня добилась неплохих коммерческих результатов.

Видеоклипы 
Премьера клипов для «Dare (La La La)» и «La La La (Spanish version)» состоялась 7 мая 2014 года на официальном VEVO канале Шакиры на YouTube. Часть записи припева из видео просочилась в сеть в середине 2012 года, что доказало то, что видео было записано ещё до того как певица забеременела. Видеоклипы были записаны в Лиссабоне, Португалия.

Выступления 
Шакира впервые исполнила песню 10 июля на бразильском шоу Fantástico, которое было показано 13 июля 2014 года, в тот же самый день когда певица выступила на Финале чемпионата мира по футболу 2014.

Список композиций 
CD single - Original version
«Dare (La La La)» - 3:06

CD single - Brazil 2014 version
«La La La (Brazil 2014)» (featuring Carlinhos Brown) - 3:17

Spanish CD single - Original version
«La La La» (Spanish version) - 3:06

Spanish CD single - Brazil 2014 version
«La La La (Brazil 2014)» [Spanish version] (featuring Carlinhos Brown) - 3:17

European CD single
«Dare (La La La)» - 3:06 
«La La La (Brazil 2014)» (featuring Carlinhos Brown) - 3:17

Remixes
«Dare (La La La)» [Chuckie Remix] - 4:20
«Dare (La La La)» [Chus & Ceballos Brazil Fiesta Remix] - 4:45

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

История релиза 

«Dare (La La La)»

«La La La (Brazil 2014)»

Примечания 

Синглы RCA Records
Песни Шакиры
Песни, написанные Шакирой
Песни, написанные Dr. Luke
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs